Großsteingrab Dødningene steht für:

 Großsteingrab Dødningene 1
 Großsteingrab Dødningene 2
 Großsteingrab Dødningene 3